Cette page dresse la liste des sondages d'opinions réalisés pendant la 40e législature du Québec jusqu'aux élections générales de 2014.

Intentions de vote

Pendant la campagne électorale

Pendant la 40 législature du Québec

Par langue

Par zone géographique

Satisfaction envers le gouvernement

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Élections générales québécoises de 2014
 Sondages d'opinion

Sondages
Québec, 2014
Sondages, 2014
Sondage, Québec, 2014